Марина Францевна Ковалёва (1923—2007) — советская актриса театра и кино. Заслуженный работник культуры РСФСР (1978). Лауреат Сталинской премии первой степени (1950).

Биография 
Родилась 1 января 1923 года. Член КПСС. Во время Великой Отечественной войны была участницей фронтовых бригад.

В 1948—1955 годах актриса МХАТ, затем театров Тбилиси, Целинограда, Горьковской области, затем на партийной работе.

Скончалась 30 мая 2007 года. Похоронена в Москве на Николо-Архангельском кладбище.

Семья 
 Родители — архитектор Франц Феликсович Иванчук и певица Ольга Васильевна Ковалёва.
 Муж — Леонид Данилович Агранович, кинорежиссёр, сценарист, драматург.
 Сын — актёр и писатель Алексей Леонидович Ковалёв.

Фильмография 
  — Семиклассники — Таня Русанова
  — Тимур и его команда — Ольга Александрова
  — Конёк-Горбунок — Заря-Заряница
  — Клятва Тимура — Ольга Александрова
  — Падение Берлина — Наташа Румянцева
  — Незабываемый 1919 год — Катя Данилова
  — Поэма о море — мать Игната

 Награды и премии 
 Орден Трудового Красного Знамени (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием.
 заслуженный работник культуры РСФСР (20 февраля 1978 года) — за заслуги в области советской культуры''.
 Сталинская премия первой степени (1950) — за исполнение роли Наташи Румянцевой в фильме «Падение Берлина» (1949).

Примечания 

Артисты фронтовых бригад (театров) в Великой Отечественной войне
Женщины в Великой Отечественной войне
Актёры и актрисы Московского Художественного театра
Члены КПСС
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище